USS Barbel je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Barbel (SS-316) 
 USS Barbel (SS-580)

Barbel